Алекс Коређа је освојио турнир. У финалу је победио Томаса Енквиста резултатом 6:4, 6:4, 6:3.

Носиоци

 Андре Агаси (прво коло)
 Пит Сампрас (четвртфиналиста)
 Јевгениј Кафељников (друго коло)
 Никола Кифер (прво коло)
 Густаво Киртен (друго коло)
 Магнус Норман (четвртфиналиста)
 Марсело Риос (друго коло)
 Николас Лапенти (полуфиналиста)

<ol start=9>
  Седрик Пиолин ''(прво коло) 
  Томас Енквист ''(финалиста) 
  Тим Хенман ''(друго коло) 
  Марк Филипусис ''(полуфиналиста) 
  Патрик Рафтер ''(друго коло) 
  Алберт Коста ''(треће коло) 
  Грег Руседски ''(друго коло) 
  Лејтон Хјуит ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације 

Отворено првенство Индијан Велса 2000.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно